L'anicroche est une arme d'hast.
 Une anicroche est une difficulté, un obstacle ou un désagrément passager.
 Anicroche est un personnage de bande dessinée inventé par René Goscinny.